«Бре́шиа» () — итальянский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1911 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Марио Ригамонти», вмещающем 19 550 зрителей.

История 

В сезоне 2010/11 выступала в Серии A, заняв 19-е место, набрав 32 очка, в конце сезона покинув элиту итальянского футбола. В сезоне 2011/12 «Брешиа» очень неудачно начала свой путь в Серии B и балансировала на грани вылета, однако после прихода на пост тренера Алессандро Калори закрепилась в середине турнирной таблицы.

Достижения 
 Национальные
 Победитель Серии B: 1964/65, 1991/92, 1996/97, 2018/19
 Победитель Серии C: 1938/39, 1984/85

 Международные
 Финалист Кубка Интертото: 2001

Текущий состав 

По состоянию на 11 сентября 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки 
 

  Алессандро Альтобелли
  Бранко
  Маурицио Ганц
  Георге Хаджи
  Марко Баллотта
  Андреа Пирло
  Кристиано Дони
  Дарио Убнер
  Даниэле Бонера
  Роберто Баджо
  Хосеп Гвардиола
  Лука Тони
  Марюс Станкявичюс
  Матузалем
  Луиджи Ди Бьяджо
  Марек Гамшик
  Алессандро Дьяманти

Известные тренеры 

  Луиджи Симони (1978—1980)
  Антонио Пазинато (1984—1986)
  Мирча Луческу (1991—1995, 1995—1996)
  Эдоардо Рея (1996—1997)
  Карло Маццоне (2000—2003)
  Роландо Маран (2005—2006)
  Зденек Земан (2006)
  Серсе Косми (2007—2008)
  Джузеппе Якини (2009—2010, 2011)
  Марко Джампаоло (2013)
  Паскуале Марино (2017)
  Эудженио Корини (2018—2019, 2019—2020, 2022—н.в.)
  Луиджи Дельнери (2020)

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Италии
ФК «Брешиа»